Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of California 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Rosie Casals e Alycia Moulton 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Billie Jean King /  Sharon Walsh (primo turno)

 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Bonnie Gadusek /  Wendy White (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1984